Авантюри́ст ():
 Авантюри́ст — искатель приключений (по определению словаря Брокгауза и Евфрона), беспринципный человек, занимающийся авантюрами (по Ожегову), любитель авантюр.
 «» — газета, издававшаяся в Лондоне в 1752—1754 годах.
 «Авантюрист» — художественный фильм (Китайская Республика, 1976).
 «Авантюристы» — приключенческий кинофильм с Жан-Полем Бельмондо в главной роли (Франция, 1984).
 «Авантюристы» — телевизионный сериал (Аргентина, 2002).
 «Авантюристы» — телевизионный сериал (Испания, 2006).
 «Авантюристы» — художественный фильм (Россия, 2014).

См. также 
 «Искатель приключений» — фильм Чарли Чаплина (1917).